Cerro Serkhe kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Serkhe (berg i Bolivia), Cochabamba, 
 Cerro Serke, berg, La Paz, 

Robotskapade Boliviaförgreningar